Capinota (provincie), een provincie van Bolivia
 Capinota (gemeente), gemeente in deze provincie
 Capinota (stad), de hoofdstad van deze provincie